S.K.I.N. est un supergroupe japonais formé en 2006 par le batteur et pianiste Yoshiki (alors ex-membre des groupes X-Japan et Globe) et le chanteur Gackt (ex-membre de Malice Mizer), rejoints par la suite par les guitaristes Sugizo (ex-membre de Luna Sea) et Miyavi (ex-membre de Dué le Quartz), et aidés par le bassiste de support Ju-ken (Oblivion Dust, VAMPS...).

Présentation 
Le groupe donne son premier concert le  lors de la convention Anime Expo de Long Beach en Californie. Il prévoit alors de sortir un disque et de partir en tournée, mais bien que le projet n'ait pas été officiellement abandonné, les nombreuses activités parallèles de ses membres (carrières solo de Gackt et Miyavi et reformation de X-Japan pour Yoshiki) les ont empêchés de se réunir à nouveau, le groupe étant en pause depuis...

Notes et références 

Groupe de visual kei
Groupe musical formé en 2007